Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marco Mirnegg che ha battuto in finale Mathieu Montcourt 7-65, 7-5.

Teste di serie 

 Juan-Pablo Brzezicki (quarti di finale)
 Juan-Pablo Guzman (semifinali)
 Mathieu Montcourt (finale)
 Daniel Köllerer (primo turno)

 Júlio Silva (secondo turno)
 Ilija Bozoljac (primo turno)
 Matthias Bachinger (quarti di finale)
 Roko Karanušić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2007